UZB steht für:
 das ISO 3166 und olympische Länderkürzel für Usbekistan
 die Abkürzung für die Ungarische Zentralbahn, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Österreich-Ungarn, siehe Magyar Középponti Vaspálya Társaság
 Uzbekistan Airways, eine usbekische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

uzb steht für:
 Usbekische Sprache (ISO-639-3-Code)

UZB